Энтони Джордж Дуглас Мейсон (; 14 декабря 1966, Майами, Флорида — 28 февраля 2015, Манхэттен, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Энтони Мейсон родился 14 декабря 1966 года в городе Майами (штат Флорида), учился в средней школе Спрингфилд-Гарденс (Куинс, Нью-Йорк), в которой играл за местную баскетбольную команду.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и лёгкого форварда. Учился в Университете штата Теннесси, в 1988 году был выбран на драфте НБА под 53-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс», однако не сыграл в её составе ни одного матча, а этот сезон он провёл в Турции за клуб «Эфес Пилсен». Позже выступал за команды «Нью-Джерси Нетс», «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Хорнетс», «Майами Хит» и «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1995 году Мейсон признавался лучшим шестым игроком НБА. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (2001). Один раз включался в 3-ю сборную всех звёзд НБА (1997). Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1997). Два раза был лидером регулярного чемпионата НБА по количеству проведённого времени на площадке (1996—1997). Всего за карьеру в НБА сыграл 882 игры, в которых набрал 9656 очков (в среднем 10,9 за игру), сделал 7279 подборов, 2963 передачи, 648 перехватов и 244 блокшота.

Смерть 
В начале февраля 2015 года Энтони Мейсон перенёс обширный инфаркт миокарда, после которого был доставлен в больницу (Манхэттен, Нью-Йорк), где ему был поставлен диагноз застойной сердечной недостаточности. Позднее его состояние ухудшилось и он умер в субботу, 28 февраля 2015 года, на 49-м году жизни.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Милуоки Бакс»
Выпускники Университета штата Теннесси
Умершие от инфаркта миокарда